Karolína Plíšková era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Elina Svitolina.

Svitolina ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Aljaksandra Sasnovič con il punteggio di 6–2 6–1.

Teste di serie 
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Garbiñe Muguruza (secondo turno, ritirata)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Elina Svitolina (campionessa)
  Caroline Garcia (primo turno, ritirata)

 Johanna Konta (quarti di finale, ritirata)
 Kristina Mladenovic (primo turno)
 Anastasija Sevastova (semifinale)
 Ashleigh Barty (primo turno)

Wildcard 

  Destanee Aiava (primo turno)

 Ajla Tomljanović (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)

 Kaia Kanepi (quarti di finale)
 Aljaksandra Sasnovič (finale)

Lucky loser 
  Heather Watson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brisbane International 2018